Лю́тер Эрл Би́шоп (; 1943—1991) — американский .

Биография 
Родился в городе Ориндж штата Калифорния 21 октября 1943 года. Отец, Эрл Лютер Бишоп, погиб в 1944 году во Второй мировой войне, вскоре после чего семья Лютера переехала в Нэшвилл. Учился в Висконсинском университете в Мэдисоне, 1965 году окончил его с отличием.

В 1970 году в Гавайском университете защитил диссертацию доктора философии под руководством Альберта Чарлза Смита, в которой рассматривал систематику рода Adenophorus. Некоторое время преподавал в университете, затем работал в Ботаническом саду Гонолулу.

Неоднократно путешествовал по Южной Америке — Венесуэле, Колумбии, Перу, Эквадору. С 1973 года жил в Энкоридже, затем — в Сиэтле, в Беркли.

Умер 19 декабря 1991 года в городе Маркетт штата Мичиган от осложнений, связанных со СПИДом.

Некоторые научные публикации

Роды растений, названные именем Л. Бишопа 
  — 
 
 
 
  —

Литература 
 

Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом